Concordia is het Latijnse woord voor "eendracht", letterlijk "met (een) hart".

 Concordia (godin), de Romeinse godin van de eendracht en harmonie

 Nederland
 Concordia (scheepswerf), een scheepswerf in Amsterdam
 DSV Concordia, een sportvereniging in Delft
 RHC Concordia, een Roermondse hockeyclub
 MVC Concordia Schaijk, een muziekvereniging in Schaijk
 Muziekvereniging Concordia Elburg, een muziekvereniging in Elburg
 SV Concordia, een voormalige sportvereniging in Hillegom
 SV Concordia-Wehl, een voetbalclub uit Wehl
 Concordia (korfbal), een korfbalvereniging uit Sint-Oedenrode
 Concordia Instaurata, een studentensociëteit in Groningen
 Concordia (Ede), een windmolen in Ede
 Concordia Bergschenhoek, een muziekvereniging uit Bergschenhoek
 Concordia (dichtersgezelschap), een Nederlands dichtersgezelschap
 Concordia (verzekeringsmaatschappij), een verzekeringsmaatschappij
 Concordia (waterschap), een voormalig Gronings waterschap
 Concordia Film Theater Beeldende Kunst, een centrum voor beeldende kunst, theater en cinema in Enschede
 Concordia (Bussum), voormalige televisiestudio in Bussum
 Concordia (Haastrecht), een gebouw voor cultuur en theater in Haastrecht
 Bouwmaatschappij Concordia NV was een Amsterdamse filantropische onderneming in de 19e eeuw
 Het Concordiahofje, in 1864 gebouwd aan de Westerstraat 351-381 in de Amsterdamse Jordaan 
 De Avenue Concordia, een laan in de Rotterdamse wijk Kralingen in 1883
 Stadsschouwburg Concordia, voormalige stadsschouwburg in Breda
 Zuivelfabriek Concordia (doorverwijspagina)

 Elders
 Concordia (schip, 1697), een schip uit 1696 van de Vereenigde Oostindische Compagnie
 Loge Concordia (Paramaribo), een vrijmetselaarsloge in Suriname
 Concordia (Commewijne), een suikerplantage in Suriname 
 Concordia en een Kwart Lot, een koffieplantage in Suriname
 Concordia (boek), de officiële titel van de compilatie van de lutheraanse doctrinale stellingen (Boek van eendracht)
 Concordia (planetoïde), planetoïde nummer 58
 Concordia (drank), een Peruaans frisdrankenmerk
 Concordia (automerk), een Frans automerk
 Concordia Piotrków Trybunalski, een Poolse voetbalclub
 Costa Concordia (schip, 2006), een Italiaans cruiseschip dat op 13 januari 2012 is verongelukt
 CS Concordia Chiajna, een Roemeense voetbalclub
 Koninklijk Genootschap "Concordia", te Brussel

Concordia is ook een veelvoorkomende plaatsnaam:
 Concordia (Italië), een Romeinse kolonie, gesticht in 40 na Chr.
 Concordia Sagittaria, de huidige gemeente aldaar in de Italiaanse provincie Venetië
 Concordia (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Concordia (departement), een departement van de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Concordia (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Olancho
 Concordia Parish (Louisiana)
 Concordia (Kansas)
 Concordia (Antioquia), gemeente in departement Antioquia
 Concordia (Magdalena), gemeente in departement Magdalena
 Concordia (Manitoba riding), een electorale afdeling in Manitoba
 Concordia (Missouri)
 Concordia (New Jersey)
 Concordia (Pakistan)
 Concordia (Sinaloa)
 Concordia (gemeente), de gemeente waarvan deze plaats de hoofdplaats is
 Concordia (Noord-Kaap)
 Concordia Station, een station voor wetenschappelijk onderzoek op Antarctica
 De oude naam voor de Indonesische stad Kupang

Er zijn diverse universiteiten en scholen Concordia
 Concordia-universiteit, Montréal, Québec
 Concordia College, Moorhead, Minnesota 
 Internationale Universiteit Concordia Audientes, Estland 
 Concordia College, in Adelaide, Australië
 De scholen van de Lutheraanse Kerk - Missouri Synode
 waaronder de tien scholen ven het Concordia Universiteitssysteem:
Concordia Universiteit, Ann Arbor, Michigan
Concordia Universiteit, Austin, Texas
Concordia College, Bronxville, New York
Concordia Universiteit, Irvine, Californië
Concordia Universiteit Wisconsin, Mequon, Wisconsin
Concordia Universiteit, Portland, Oregon
Concordia Universiteit, River Forest, Illinois
Concordia Universiteit, Saint Paul, Minnesota
Concordia College, Selma, Alabama
Concordia Universiteit, Seward, Nebraska
 Concordia Seminarie, St. Louis, Missouri
 Concordia Theologisch Seminarie, Fort Wayne, Indiana
 Concordia Senior College (1953-1977)
 California Concordia College, Oakland, Californië (1906-1973)
 De scholen van de Lutheraanse Kerk - Canada
 Concordia Universiteit College van Alberta, in Edmonton, Alberta
 Concordia Lutheraans Theologisch Seminarie, in Ste. Catherines, Ontario
 Concordia Lutheraans Seminarie, in Edmonton, Alberta

Zie ook
Concórdia, gemeente en microregio in Brazilië (doorverwijspagina)